Urbanová ist der Familienname von

 Eva Urbanová (* 1961), tschechische Opernsängerin (Sopran)
 Marta Urbanová (* 1960), tschechoslowakische Hockeyspielerin